Borec kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Borets, distrikt, Plovdiv, Obsjtina Brezovo,

Tjeckien 

 Boreč (ort), Mellersta Böhmen, 
 Boreč (kulle), Ústí nad Labem, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar